Mosfilm () es un estudio cinematográfico ruso fundado en Moscú en 1920. Hasta el final de la Unión Soviética, Mosfilm produjo más de 3000 películas.
Su producción incluye obras que van desde los trabajos de los principales directores soviéticos, como Andréi Tarkovski o Serguéi Eisenstein, hasta Westerns Rojos, incluyendo hitos como la coproducción de Akira Kurosawa (Dersu Uzala) y la épica (Guerra y paz).

El famoso logotipo de Mosfilm, que representa el monumento del Obrero y koljosiana de Vera Mukhina y la Torre Spasskaya del Kremlin, se introdujo en 1947 en el musical Primavera, dirigido por Grigori Aleksandrov y protagonizada por Lyubov Orlova y Nikolai Cherkasov.

Tras la disolución de la Unión Soviética continuó sus operaciones como una productora cuasi-privada dirigida por el director de cine Karén Shajnazárov.

Películas que recibieron premios 
 1957 Cuando pasan las cigüeñas, de Mijaíl Kalatózov (drama bélico), ganadora de la Palma de Oro en el festival de Cine de Cannes de 1958.
 1959 La balada del soldado, de Grigori Chujrái (bélica), premio especial del jurado del Festival de Cine de Cannes en 1959 y nominado en 1961 al Óscar al mejor guion original.
 1962 La infancia de Iván, de Andréi Tarkovski (bélica), ganadora del León de Oro en el Festival de Cine de Venecia de 1962.
 1967 Guerra y paz, de Serguéi Bondarchuk (histórica), ganadora en 1968 del Óscar a la mejor película de habla no inglesa.
 1969 Los hermanos Karamázov (histórica), de Iván Pýriev, nominada en 1969 para los Premios Óscar por Óscar a la mejor película de habla no inglesa.
 1971 Chaikovski, de Ígor Talankin (histórica), Premios Óscar por Óscar a la mejor película de habla no inglesa nominada en 1971.
 1975 Dersu Uzala (coproducción soviético-japonesa) de Akira Kurosawa (histórica), ganadora en 1975 del Óscar a la mejor película de habla no inglesa.
 1976 Ascensión, de Larisa Shepitko (bélica), ganadora del Oso de Oro del Festival de cine de Berlín de 1977.
 1979 Moscú no cree en lágrimas, de Vladímir Menshov (melodrama), ganadora en 1980 del Óscar a la mejor película de habla no inglesa.
 1981 Vida privada, dirigida por Yuli Raizman (drama), nominada en 1981 al Óscar a la mejor película de habla no inglesa.

Directores 
 Альберт Мкртчян, Albert Mkrtchyan
 Григорий Рошаль, Grigory Roshal
 Сергей Эйзенштейн, Sergey Eisenstein
 Вера Строева, Vera Stroeva
 Татьяна Лукашевич, Tatyana Lukashevich
 Григорий Александров, Grigoriy Aleksandrov
 Михаил Ромм, Mijaíl Romm
 Юрий Вышинский, Yuri Vyshinsky
 Анатолий Рыбаков, Anatoly Rybakov
 Александр Панкратов, Alexander Pankratov
 Александр Птушко, Alexander Ptushko
 Леонид Квинхидзе, Leonid Kvinkhidze
 Эльдар Рязанов, Eldar Riazanov
 Никита Михалков, Nikita Mikhalkov
 Сергей Юткевич, Sergey Yutkevich
 Сергей Урусевский, Sergey Urusevsky
 Александр Алов, Alexander Alov
 Валентин Наумов, Valentin Naumov
 Борис Яшин, Boris Yashin
 Сергей Соловьёв, Sergey Solovjzv
 Светлана Дружинина, Svetlana Druzhinina
 Борис Барнет, Boris Barnet
 Михаил Калатозав, Mikhai Kalatozov
 Георгий Данелия, George Danelia
 Александр Столеров, Alexander Stolerov
 Михаил Чиаурели, Mijaíl Chiaureli
 Эдмонд Кеосаян, Edmond Keosayan
 Александр Файнцемер, Alexander Fainzimmer
 Ролан Быков, Rolan Bykov
 Константин Воинов, Konstantin Voinov
 Леонид Гайдай, Leonid Gayday
 Иван Пырьев, Ivan Pyrev
 Юлий Райзман, Julius Reisman
 Элем Климов, Elem Klimov
 Искра Бабич, Iskra Babic
 Алексей Сахаров, Aleksey Sakharov
 Андрей Тутышкин, Andrey Tutyshkin
 Юрий Чулюкин, Yuri Culyukin
 Александр Зархи, Alexander Zarchi
 Андрей Тарковский, Andrey Tarkovskiy
 Аркадий Кордон, Arkadiy Kordon
 Анатолий Эфрос, Anatoly Efros
 Абрам Роом, Abram Room
 Григорий Чухрай, Grigory Chukhrai
 Александр Митта, Alexander Mitta
 Карен Шахназаров, Karen Shakhnazarov
 Глеб Комаровский, Gleb Komarovskiy
 Эмиль Лотяну, Emil Loteanu
 Самсон Самсонов, Samson Samsonov
 Арья Дашиев, Arya Dashiev
 Леван Шенгелия, Levan Shengelia
 Марк Захаров, Mark Zajarov
 Владимир Зайкин, Vladimir Zaykin
 Павел Чухрай, Pavel Chuhray
 Александр Косарев, Alexander Kosarev

Películas famosas 
 1924 — Стачка, La huelga
 1925 — Броненосец «Потёмкин», El Acorazado «Potiomkin»
 1927 — Октябрь, Octubre
 1930 — Государственный чиновник
 1934 — Весёлые ребята, Chicos divertidos
 1936 — Цирк, Circo
 1936 — Зори Парижа, Amaneceres de París
 1937 — Ленин в Октябре, Lenin en Octubre
 1938 — Волга-Волга, Volga-Volga
 1938 — Александр Невский, Alexander Nevsky
 1939 — Поднятая целина, Rose Virgen del suelo
 1939 — Золотой ключик, Llave dorada
 1939 — Трактористы, Tractores
 1939 — Подкидыш, Expósito
 1939 — Ленин в 1918 году, Lenin en 1918
 1941 — Волшебное зерно
 1943 — Кутузов, Kutuzov
 1944 — Небо Москвы
 1944 — В 6 часов после войны, A las 6 en punto después de la guerra
 1944—1945 — Иван Грозный, Iván el Terrible
 1945 — Близнецы
 1945 — Здравствуй, Москва!
 1946 — Каменный цветок
 1946 — Беспокойное хозяйство
 1946 — Первая перчатка
 1947 — Весна
 1947 — Поезд идёт на восток
 1949 — Счастливый рейс
 1949 — Встреча на Эльбе, Encuentro en el Elba
 1949 — Кубанские казаки, Los cosacos de Kuban
 1949 — Падение Берлина, La caída de Berlín
 1950 — Секретная миссия, Misión secreta
 1950 — Далеко от Москвы, Lejos de Moscú
 1951 — Незабываемый 1919 год
 1952 — Ревизор
 1952 — Садко
 1953 — Застава в горах
 1953 — Свадьба с приданным, Boda con una dote
 1954 — Мы с вами где-то встречались
 1954 — Морской охотник, Sea Hunter
 1954 — Верные друзья, Verdaderos amigos
 1955 — Дым в лесу
 1955 — Доброе утро
 1955 — Крушение эмирата
 1955 — За витриной универмага
 1956 — Как он лгал её мужу
 1956 — Карнавальная ночь
 1956 — Первые радости
 1956 — Сорок первый, Cuadragésimo primero
 1956 — Илья Муромец, Ilya Muromets
 1956 — Дело N°302
 1957 — Рассказы о Ленине, Historias sobre Lenin
 1957 — Летят журавли
 1957 — Звёздный мальчик
 1957 — Высота, Altura
 1957 — Девушка без адреса
 1957 — Случай на шахте 8
 1958 — Дело «пёстрых»
 1958 — Над Тиссой
 1958 — Жених с того света, El novio del otro mundo
 1958 — Идиотъ
 1958 — Девушка с гитарой
 1959 — Песня о Кольцове
 1959 — Неподдающиеся, Inalcanzable
 1959 — Судьба человека, El destino del hombre
 1959 — Солнце светит всем
 1959 — Баллада о солдате, La balada del soldado
 1959 — Василий Суриков
 1959 — Белые ночи, Noches blancas
 1960 — Серёжа
 1960 — Мичман Панин, Midshipman Panin
 1960 — Воскресение
 1960 — Русский сувенир
 1960 — Каток и скрипка
 1960 — Алёшкина любовь
 1961 — Самогонщики, Autodidacta
 1961 — Девчата
 1961 — Человек ниоткуда
 1961 — Взрослые дети
 1961 — Девять дней одного года
 1961 — Алые паруса, Velas escarlata
 1961 — Совершенно серьёзно, Muy en serio
 1961 — Битва в пути
 1962 — 7 нянек, 7 niñeras
 1962 — Гусарская баллада
 1962 — Иваново детство, La infancia de Ivan
 1962 — Путь к причалу
 1962 — Бей, барабан! Bay, el tambor!
 1963 — Сотрудник ЧК
 1963 — Я шагаю по Москве
 1963 — Выстрел в тумане
 1964 — Ко мне, Мухтар!, Ven a mí, Mukhtar!
 1964 — Зелёный огонёк, Luz verde
 1964 — Добро пожаловать, или постороним вход воспрещён!
 1964 — Председатель
 1964 — Женитьба Бальзаминова
 1964 — Живые и мёртвые, Vivo y muerto
 1964 — Тишина, Silencio
 1965 — Стряпуха
 1965 — Операция «Ы» и другие приключение Шурика, Operación Y u otras aventuras de Shurik
 1965 — Тридцать три
 1965—1967 — Война и мир, Guerra y paz
 1965 — Ленин в Польше, Lenin en Polonia
 1965 — Дайте жалобную книгу, Dale un libro de queja
 1965 — Дети Дон Кихота, Hijos de Don Quijote
 1966 — Скверный анекдот
 1966 — Сказка о царе Салтане
 1966 — Чёрт с портфелем
 1966 — Андрей Рублёв
 1966 — Берегись автомобиля, Cuidado con el coche
 1967 — Возмездие
 1967 — Вий, Wli
 1967 — Крепкий орешек
 1967 — Неуловимые мстители, Vengadores elusivos
 1967 — Арена, Arena
 1967 — Анна Каренина, Ana Karenina
 1967 — Кавказская пленница, или новые приключение Шурика, Cautivo caucásico o las nuevas aventuras de Shurik
 1967 — Майор Вихрь, Major Vortex
 1968 — Золотой телёнок, Becerro de oro
 1968—1971 — Освобождение, Liberación
 1968 — Журавушка
 1968 — Служили два товарища
 1968 — Зигзаг удачи, Zigzag de la suerte
 1968 — Бриллиантовая рука, El brazo de diamante
 1968 — Семь стариков и одна девушка
 1968 — Новые приключения неуловимых, Las nuevas aventuras de los esquivos
 1968 — Щит и меч
 1968 — Хозяин тайги, Maestro de la taiga
 1969 — Не горюй
 1969 — Посол Советского Союза
 1969 — Гори, гори, звезда моя, Quema, quema mi estrella
 1969 — Колония Ланфиер
 1969 — Чайковский
 1969 — Старый знакомый
 1970 — Белое солнце пустыни
 1970 — Спокойный день в конце войны, Un día tranquilo al final de la guerra
 1970 — Красная площадь
 1970 — Морской характер
 1970 — Вас вызывает Таймыр
 1970 — Белорусский вокзал
 1970 — Моя улица
 1970 — Поезд в завтрашний день
 1971 — 12 стульев
 1971 — Старики-разбойники, Ladrones viejo
 1971 — Джентльмены удачи
 1971 — Тени исчезают в полдень, Las sombras desaparecen al mediodía
 1971 — Корона российской империи, или снова неуловимые, Corona del Imperio Ruso, o de nuevo escurridiza
 1972 — Солярис, Solaris
 1972 — Пятьдесят на пятьдесят
 1972 — Человек на своём месте, Hombre en su lugar
 1972—1973 — Большая перемена, Gran cambio
 1972 — Сибирячка
 1972 — Руслан и Людмила, Ruslan y Lyudmila
 1973 — Мачеха, Madrastra
 1973 — Два дня тревоги
 1973 — Иван Васильевич меняет профессию, Ivan Vasilyevich está cambiando su profesión
 1973 — Эта весёлая планета
 1973 — Чиполлино, Cipollino
 1973 — Земля Санникова
 1973—1983 — Вечный зов
 1974 — Ищю свою судьбу, Buscando mi destino
 1974 — Калина красная
 1974 — Любовь земная
 1974 — Невероятные приключения итальянцев в России, Increíbles aventuras de italianos en Rusia
 1974 — Свой среди чужих, свой среди своих, El suyo entre extraños, un extraño entre sus
 1974 — Романс о влюблённых, Romance sobre los amantes
 1975 — Чисто английское убийство, Asesinato en inglés puro
 1975 — Под крышами Монмарта
 1975 — Три дня в Москве
 1975 — Они сражались за родину
 1975 — Афоня, Afonya
 1975 — Ирония судьбы, или с лёгким паром!, ¡Ironía del destino, o con un vapor ligero!
 1975 — Не может быть!
 1976 — Сказ про то, как царь Петр арапа женил, Cuento de cómo el rey Peter se casó con un terapeuta
 1976 — Розыгрыш
 1976 — Восхождение
 1976 — Ты — мне, я — тебе
 1976 — Табор уходит в небо
 1977 — Мимино
 1977 — Служебный роман, Romance de la oficina
 1977 — Трактир на Прятницкой
 1977 — По семейным обстоятельствам
 1978 — Поворот
 1978 — Мой ласковый и нежный зверь
 1978 — Обыкновенное чудо
 1978 — Отец Сергий
 1978 — Женщина, которая поёт
 1978 — Сибириада, Sibiryada
 1979 — Осенний марафон
 1979 — Сталкер, Stalker
 1979 — Москва слезам не верит, Moscú no cree en las lágrimas
 1979 — Тот самый Мюнхгаузен
 1979 — Гараж
 1979 — Экипаж
 1979 — Суета сует
 1980 — О бедном гусаре замолвите слово
 1980 — Старый новый год, Viejo año nuevo
 1980 — За спичками, Para partidos
 1980 — Жизнь прекрасна, La vida es bella
 1980 — Тегеран-43
 1980 — О спорт, ты мир!
 1981 — Валентина
 1981 — Родня
 1981 — Мужики!.., Chicos!..
 1981 — Любимая женщина механика Гаврилова
 1981 — Будьте моим мужем
 1981 — Ленин в Париже
 1982 — Покровские ворота, Puertas de Pokrovskie
 1982 — Ищите женщину
 1982 — Остановился поезд
 1982 — Вокзал для двоих, Estación para dos
 1983 — Одиноким предостаётся общежитие
 1983 — Тайна «чёрных дроздов»
 1983 — Любовь за любовью
 1983 — Мэри Поппинс, до свидания!, Mary Poppins, ¡adiós!
 1983 — Мы из джаза
 1984 — Любовь и голуби, Amor y palomas
 1984 — Шанс, Chance
 1984 — Мёртвые души, Almas muertas
 1984 — Формула любви, Fórmula de amor
 1985 — Змеелов
 1985 — Самая обаятельная и привлекательная, El más encantador y atractivo.
 1985 — Иди и смотри...
 1986 — Кин-дза-дза!
 1986 — Курьер
 1986 — Чичерин
 1987 — Гардемарины, вперёд!, ¡Guardiamarinas, adelante!
 1987 — Человек с бульвара Капуцинов, Hombre del bulevar capuchino
 1987 — Холодное лето пятьдесят третьего, El frío verano del cincuenta y tres.
 1987 — [ :ru: Асса (фильм)|Асса
 1988 — Скорый поезд
 1988 — Дорогая Елена Сергеевна
 1989 — Интердевочка
 1989 — Чёрная роза — эмблема грусти, красная роза — эмблема любви
 1990 — Делай — раз!
 1991 — Небеса обетованные
 1992 — Гардемарины 3
 1992 — На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайн-Бич опять идут дожди, Hay buen tiempo en Deribasovskaya, o está lloviendo nuevamente en Brown Beach
 1993 — Сны

Véase también 
 Anexo:Películas destacadas de Mosfilm
 Cine de Rusia

Otros estudios de la extinta Unión Soviética 
 Estudios de Cine Gorki
 Lenfilm
 Belarusfilm
 Dovzhenko Film Studios
 Soyuzmultfilm

Enlaces externos 

 Sitio web oficial
 
 . Unión Soviética
 Ficha en inglés
 . Rusia
 Ficha en inglés
 Mosfilm's online cinema 
 Humus Project . Mosfilm: Historia y reclamos de las películas más célebres (en italiano)
 Mosfilm Studios - 360 Panoramas (en ruso)

Estudios de cine de la Unión Soviética
Productoras de cine de Rusia
Economía de Moscú
Empresas fundadas en 1920